Taiwan, oficialmente a República da China (ROC), o país insular democrático a leste da China, cujo governo anteriormente governava a China continental e fugiu para Taiwan em 1949;
 China continental, o território jurisdicional controlado pela República Popular da China (RPC), excluindo as regiões administrativas especiais de Hong Kong e de Macau e o território controlado pela República da China (ROC);
 Grande China, a região incluindo a China Continental, Hong Kong, Macau e Taiwan;
 República da China (1912–1949), o governo liderado pelo Kuomintang quando ele controlava a China continental e também Taiwan desde 1945;
 Dinastias chinesas, as várias dinastias, reinos e Estados que governaram várias partes da China ao longo da história chinesa;
 China Interior ou as Dezoito Províncias, o núcleo da China durante a dinastia Qing.

Outros 
 China (Nuevo León)
 China (Texas)
 China Grove (Texas)

Pessoas 
futebolistas
 China - ex-futebolista brasileiro, nascido em 1939 
 China - ex-futebolista brasileiro, nascido em 1948 
 China - ex-futebolista brasileiro, nascido em 1959, tinha passagem marcante pelo Grêmio.
 China - ex-futebolista, nascido em 15/01/1969 em Pitangueiras-SP, passagem pelo Grêmio Esportivo Sãocarlense.
 China - futebolista brasileiro, nascido em 1980
outras
 China - jogador de handebol brasileiro, natural do estado do Maranhão, cujo verdadeiro nome é Winglitton Rocha Barros.
 China (cantor) - Músico e VJ da MTV Brasil

Outros 
 China (voleibol) - jogada de ataque utilizada no voleibol;
 China - filme com Loretta Young de 1943;
 China - no Rio Grande do Sul, é a mulher de índio;
 China (prato).

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de esportes
!Desambiguações mal formatadas

gn:China